

Cinema 
 The Last Rebel – film del 1915 diretto da George Terwilliger
 The Last Rebel – film del 1918 diretto da Gilbert P. Hamilton
 Il suo nome è qualcuno (The Last Rebel) – film del 1971 diretto da Denys McCoy

Musica 
 The Last Rebel – album del 1993 dei Lynyrd Skynyrd